Кэбот (Кабот) () — фамилия.

Известные носители:
 Кэбот, Брюс (1904—1972) — американский актёр.
 Кабот, Джон (ок. 1450—1499) — итальянский мореплаватель и купец на английской службе, впервые исследовавший побережье Канады.
 Кэбот, Мэг (род. 1967) — американская писательница.
 Кэбот, Кристина (род. 1969) — американская актриса.
 Кэбот, Норман (1876—1928) — американский спортсмен (американский футбол), сын Эдварда Кэбота.
 
 Кабот, Себастьян (ок. 1476—1557) — итальянский мореплаватель, путешественник, первооткрыватель, сын Джона Кэбота.
 Кэбот, Сюзан (1927—1986; наст. имя Харриет Пёрл Шапиро) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Кабот, Хавьер (род. 1953) — испанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года.
 Кэбот, Эдвард (1818—1901) — американский архитектор и художник.

См. также 
 Кэбот Тауэр
 Кэботи
 Каботер
 Перри, Лила Кэбот